Wenceslau Braz (Minas Gerais) – miejscowość w Brazylii w stanie Minas Gerais
 Wenceslau Braz (Parana) – miejscowość w Brazylii w stanie Paraná
 Venceslau Brás – prezydent Brazylii